Focillon ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Jean Focillon (1823–1890), ein französischer Naturforscher und Offizier der Ehrenlegion 
 Henri Focillon (1881–1943), französischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Victor Louis Focillon (1849–1918), französischer Künstler, Graveur und Ätzer